В 1996 году розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин состоялся по новой схеме.
На предварительном этапе команды были разбиты на четыре группы, по два победителя из которых выходили в 1/4 финала.

Отборочный тур (1/8 финала)

Группа А (Воронеж)

Группа В (Тольятти) 

«Калужанка» (Калуга) — отказалась, и для проведения полноценного турнира была заявлена ЦСК ВВС-2.

Группа С (Краснодар)

Группа D (Пятигорск) 

Без игры право продолжить борьбу получили ЦСК ВВС (Самара) и «Энергетик-КМВ» (Пятигорск)

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры турнира 
без учёта мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Литература

Примечания

Ссылки 
 РФС
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
1996 год в женском футболе
Футбол в России в 1996 году